Чанбінь — археологічна культура палеоліту, названа за назвою волості Чанбінь 長 濱 鄉 в повісті Тайдун 臺東縣 пров. Тайвань Китай. Відноситься до культур Хоабиньского кола.
Культура процвітала 5000 — 10000 років тому. Основні знахідки зроблені в Печері Восьми безсмертних 八仙洞 (у зазначеній волості) і на мисі Елуаньбі 鵝 鑾 鼻 біля міста Хенчунь 恆春 鎮 в південній частині повіту Піндун 屏東 縣. У більшості випадків це вироби з каменю, рідко з кістки; (長 濱 文化 chángbīn wénhuà, ткж. 长 滨 文化)
Змінилася культурою Дабэнькэн.

Примітки 

Археологія Тайваню
Культури давньої кам'яної доби Азії
Археологічні культури Східної Азії